Queuille est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Queuille, une commune du Puy-de-Dôme.
 Le méandre de Queuille situé sur la Sioule dans cette commune.

Patronyme 

 Henri Queuille (1884-1970) un homme politique français. Il fut à trois reprises président du Conseil où il dirigea les .

Patronyme français
Patronyme auvergnat
Patronyme limousin
Patronyme corrézien